Il termine Wider può riferirsi a:

Persone
Albert Wider – pittore e scultore tedesco (1910-1985)
Fritz Wider – politico tedesco (1877-1965)
Jedd Wider – produttore cinematografico statunitense
Karl Friedrich Wider – sacerdote, aracnologo e collezionista tedesco 
Theresia Wider – attrice tedesca (1937-2012)
Wilhelm Wider – pittore tedesco (1818-1884)